Кенет Хенри „Кени“ Ахейсън (), роден на 27 ноември 1957 година в Куукстаун, Северна Ирландия е британски автомобилен състезател, бивш пилот във Формула 1 от 1983 до 1985 година с болид на РАМ (RAM).

Най-високото му класиране е 12-о място в състезанието за Голямата награда на ЮАР през 1983 г. През 1985 година замества Манфред Винкелхок който загива в болида си.

Британски пилоти от Формула 1